Meuthen ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Meuthen (1929–2018), deutscher Historiker
 Jörg Meuthen (* 1961), deutscher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler